Кулай — фамилия и топоним:

 Кулай — река в Омской области;
 Кулай — спецпоселение в Омской области.

Фамилия:
 Кулай, Анатолий Григорьевич (1966—2020) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Кулай, Ян (1958—2020) — польский фермер, профсоюзный деятель и агробизнесмен.